Kael peut désigner :
 Kael, une localité du Sénégal
 l'arrondissement de Kael (Sénégal)
 la communauté rurale de Kael (Sénégal)

 Pauline Kael, une critique de cinéma américaine
 Kael Becerra, un athlète chilien
 Michael Kael contre la World News Company, un film français

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme